Vallombrosa – frazione del comune italiano di Reggello, in Toscana
 Abbazia di Vallombrosa – abbazia della Toscana
 Arboreto di Vallombrosa – territorio boscoso e orto botanico della Toscana
 Pala di Vallombrosa – dipinto di Pietro Perugino
 Istituto forestale di Vallombrosa - è stata la prima scuola forestale italiana

Pagine correlate 
 Congregazione vallombrosana